Schallehn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schallehn (1797–1891), deutscher Jurist und Politiker
 Henry Schallehn (1815–1891), deutscher Musiker, Kapellmeister, Komponist und Musiklehrer 
 Hilger Schallehn (1936–2000), deutscher Komponist und Arrangeur